Torre Colombera, edificio storico di Gorla Maggiore
 Torre Colombera, edificio storico di Legnano
 Torre Colombera, edificio storico di Sulbiate
 Torre Colombera, edificio storico inserito all'interno di Villa Sorgato